Germania II bezeichnet

 die römische Provinz Germania secunda
 die kruppsche Germania II (Schiff).